Províncias Unidas ou República das Sete Províncias Unidas dos Países Baixos (1581-1795)
 Províncias Unidas da América Central ou Estados Unidos da América Central (1823-1840)
 Províncias Unidas do Canadá ou Província do Canadá (1841-1867)
 Províncias Unidas do Rio da Prata ou Províncias Unidas da América do Sul (1816-1853)

Desambiguação
ru:Соединённые провинции